Yayladere (district), een district van de Turkse provincie Bingöl
 Yayladere (stad), de hoofdplaats van het district